Campelo, Campelos u O Campelo puede hacer referencia a:

Campelo (Allariz), lugar de la parroquia de San Torcuato, del municipio de Allariz, provincia de Orense, Galicia.
Campelo (Caldas de Reyes), lugar de la parroquia de San Clemente de César, del municipio de Caldas de Reyes, provincia de Pontevedra, Galicia.
Campelo (Cedeira), aldea de la parroquia de Esteiro, del municipio de Cedeira, provincia de La Coruña, Galicia.
Campelo (Corgo), parroquia civil del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
Campelo (Coristanco), aldea de la parroquia de Seavia, del municipio de Coristanco, provincia de La Coruña, Galicia.
Campelo (Folgoso de Caurel), aldea de la parroquia de Esperante, municipio de Folgoso de Caurel, provincia de Lugo, Galicia.
Campelo (Friol), lugar de la parroquia de Silvela, del municipio de Friol, provincia de Lugo, Galicia.
Campelo (La Baña), aldea de la parroquia de La Riba, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
Campelo (La Merca), lugar de la parroquia de Corvillón, del municipio de La Merca, provincia de Orense, Galicia.
Campelo (La Lama), lugar de la parroquia de Giesta, del municipio de La Lama, provincia de Pontevedra, Galicia.
Campelo (León), aldea del municipio de Arganza, provincia de León, Castilla y León.
 Campelo (Irijoa), lugar de la parroquia de Verines, del municipio de Irijoa, provincia de La Coruña, Galicia.
Campelo (Isla de Arosa), localidad de la parroquia y municipio de Isla de Arosa, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Campelo (Mañón), lugar de la parroquia de Bares, del municipio de Mañón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Campelo (Mazaricos), aldea de la parroquia de Colúns, del municipio de Mazaricos, provincia de La Coruña, Galicia.
Campelo (Monforte de Lemos), aldea de la parroquia de Caneda, del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo, Galicia.
 Campelo (Mugía), caserío de la parroquia de Buiturón, del municipio de Mugía, provincia de La Coruña, Galicia.
 Campelo (Negreira), parroquia civil del municipio de Negreira, provincia de La Coruña, Galicia.
Campelo (Palas de Rey), aldea de la parroquia de San Mamed de Carballal, del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
Campelo (Poyo), lugar de la parroquia y municipio de Poyo, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Campelo (Rianjo), aldea de la parroquia de Araño, del municipio de Rianjo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Campelo (Sobrado), aldea de la parroquia de Pousada, del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña, Galicia.
 Campelo (Touro), aldea de la parroquia de Bama, del municipio de Touro, provincia de La Coruña, Galicia.
 Campelos (Carballido), aldea de la parroquia de Carballido, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
Campelos (Corvelle), aldea de la parroquia de Corvelle, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
Campelos (Riveira), aldea de la parroquia de Olveira, del municipio de Riveira, provincia de La Coruña, Galicia.
Campelos (Sobrado), aldea de la parroquia de Carelle, del municipio de Sobrado, provincia de La Coruña, Galicia.
O Campelo, lugar de la parroquia de Fontecada, del municipio de Santa Comba, provincia de La Coruña, Galicia.

Campelo (Baião), freguesia del concelho de Baião, distrito de Oporto.
 Campelo (Figueiró dos Vinhos), freguesia del concelho de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiría.
 Campelos (Portugal), freguesia del concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa.

Campelo (Santo Antônio de Pádua), distrito de Santo Antônio de Pádua, concelho de Río de Janeiro.